Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2006 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 12 по 18 декабря 2005 года и с 10 по 16 декабря 2006 года в Бухаресте (Румыния) и в Белграде (Сербия и Черногория). Победители групп получили право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2007 года. Команды, занявшие в группах последние места, перешли в третий дивизион чемпионата мира 2007 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — семь из Европы, по две из Азии и Океании, и одна из Северной Америки. Сборные Великобритании и Эстонии пришли из первого дивизиона. Сборные Мексики и Новой Зеландии пришли из третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

{{Hockeybox2
|bg    = #eeffff
|date  = 18 декабря 2005
|time  = 
|team1 = |team2 = 
|score = 10 : 0 
|periods = (5:0, 4:0, 1:0)
|goalie1 =
|goalie2 =
|progression =
|goals1 =
|goals2 =
|stadium = Бухарест
|attendance = 250
|official = 
|reference = 
|penalties1 = 6
|penalties2 = 8
|shots1 = 26
|shots2 = 5
}}

 Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

 Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа: Вратарь:  Натан Крэйз
 Защитник:  Пабло Муньос
 Нападающий:  Кевин Бруийштен

 Группа B 

 Таблица 

 Результаты 

Время местное (UTC+1).

 Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

 Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

 Индивидуальные награды Лучшие игроки по амплуа:'''
 Вратарь:  Милан Лукович
 Защитник:  Марко Тадич
 Нападающий:  Александр Полозов

Примечания

Ссылки